El topónimo Las Villas puede hacer referencia a:

 Las Villas, una provincia cubana.
Las Villas, una playa española de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana.
Las Villas, una pedanía española del municipio de Benicasim, en la Comunidad Valenciana.
Las Villas, una parroquia española del concejo de Grado, en Asturias.
Las Villas, una comarca española de la provincia de Jaén, en Andalucía.
Las Villas, una comarca española de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
Las Villas, una urbanización española del municipio de Nuevo Baztán, en la Comunidad de Madrid.